Вячеслав Калюжный:
 Калюжный, Вячеслав Викторович (род. 1969) — режиссёр, солист театра.
 Калюжный, Вячеслав Афанасьевич — депутат сената парламента Казахстана I созыва